Europejska F3 Open Sezon 2009  – dziewiąty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 2 maja na torze Circuit Ricardo Tormo, a zakończył 1 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Bruno Méndez, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Campos Racing.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Puchar F306/300

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2009 w sportach motorowych
Sezony Euroformula Open Championship
2009 w Europie